King's Theatre indica
King's Theatre (Her Majesty's Theatre) a Londra
King's Theatre a Edimburgo
King's Theatre a Glasgow
King's Theatre Pantomime
Kings Theatre a Southsea